

Persone

Altro
 13825 Booth – asteroide della fascia principale

Pagine correlate
Emma Booth
Frank Booth
James Booth